Интерме́дия, также интерлю́дия (в русском языке слова являются синонимами, хотя в театре чаще употребляется «интермедия», а в музыке — «интерлюдия»):
 Интермедия — небольшая пьеса или сцена, обычно комического характера, разыгрываемая между действиями основной пьесы.
 Интерлюдия — короткая вставка между частями музыкального произведения.

См. также 
 Интермеццо — интерлюдия между актами оперы.
 Interlude
 InterMedia — российское информационное агентство.

Примечания

Литература 
 Интермедия // Людмила Викентьевна Михеева.Музыкальный словарь в рассказах. , «Советский композитор», 1984.